

Patronyme
 Jean Heuzé (1893- ?) : acteur français
 André Heuzé (1880-1942) : réalisateur français
 Edmond Heuzé (1884-1967) : peintre et dessinateur français
 Robert Heuzé (1873-1916) : homme politique français
 Gustave Heuzé (1816-1907) : professeur à l'Institut agronomique de Grignon, ancien Fermier et Directeur de l'Institut de Grand-Jouan, auteur d'un cours d'agriculture pratique
 Paul Heuzé (1878-1938) :  écrivain, journaliste et illusionniste amateur
 Ambre Heuzé (2001-) : auteure française

Toponyme
 La Pierre-Heuzé : quartier du nord-est de la ville de Caen

Liens externes 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand